Gamelin peut faire référence à :

Patronyme
 Émilie Gamelin (1800-1851), religieuse canadienne béatifiée.
 Guillaume Gamelin Gaucher (1810-1885), homme politique canadien.
 Jacques Gamelin (1738-1803), peintre français.
 Maurice Gamelin (1872-1958), général français.
 Gamelin , évêque de Saint Andrews et chancelier d'Écosse

Lieux
 Place Émilie-Gamelin, place de Montréal, au Canada.

Autres
 l'ancienne circonscription fédérale de Gamelin au Québec.
 les Chantiers navals Gamelin, une ancienne entreprise française de constructions navales.
 Gamelin, un personnage de l'écrivain .

Homonymie de patronyme